Paris Masters 2018, właśc. Rolex Paris Masters 2018 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP World Tour Masters 1000 w sezonie 2018 z cyklu Paris Masters rozgrywany w dniach 29 października–4 listopada 2018 roku w Paryżu na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 5 444 985 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2018 w tenisie ziemnym
2018
2018 we Francji